Macrorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Macrorhynchus ingår i familjen Polycystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor 

Virvelmaskar
Macrorhynchus